The Funeral of Being è un album in studio del gruppo musicale black metal statunitense Xasthur, pubblicato nel 2003.

Tracce

Collegamenti esterni